Twi steht für:
 Twi (Sprache), ghanaische Kwa-Sprache

twi steht für:
 den ISO-639-3-Code für die ghanaische Kwa-Sprache

TWI steht für:
  (ICAO-Code), türkische Charterfluggesellschaft
 Technikum Winterthur Ingenieurschule, bis 1998, heute Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)
 Technisch-wissenschaftliches Institut an einigen Universitäten
 The Welding Institute, britischer Schweißfachverband
 Thurgauer Wirtschaftsinstitut, ein An-Institut der Universität Konstanz
 , tolerierbare wöchentliche Aufnahmemenge (z. B. bei Lebensmittelzusatzstoffen)
 , siehe Reifenverschleißanzeige, woran man erkennt, wie abgefahren ein Reifen ist
 , einen Datenbus, siehe I²C
 , ein Führungskräfteentwicklungsprogramm der US-Regierung, entstanden in den früheren 1940er-Jahren
 

TWI